Péron kan som auktorsförkortning betyda:

 François Péron
 François Auguste Péron

Robotskapade auktorsförkortningar